Wilhelm Grissemann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Grissemann (Politiker, I), österreichischer Politiker (Bürgerlicher Städtebund), Tiroler Landtagsabgeordneter 
 Wilhelm Grissemann (Politiker, 1944) (* 1944), österreichischer Kaufmann und Politiker (FPÖ), Tiroler Landtagsabgeordneter und Bundesrat